Diese Liste der Abgeordneten zum Wiener Landtag und Mitglieder des Wiener Gemeinderats (8. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 8. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 25. Oktober 1959 bis zum 25. Oktober 1964. Die Angelobung der Abgeordneten erfolgte in der ersten Sitzung am 11. Dezember 1959, wobei die erste Sitzung von Landtag und Gemeinderat am selben Tag stattfand. Nach der Landtags- und Gemeinderatswahl 1959 entfielen 60 der 100 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), 33 auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP), 4 auf die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und 3 Mandate auf die Kommunisten und Linkssozialisten (LKS). Der Landtag wählte am 11. Dezember 1964 die Landesregierung Jonas III.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Die Funktion des 1. Landtagspräsidenten hatte seit 1949 der SPÖ-Abgeordnete Bruno Marek inne, der dieses Amt auch in dieser Wahlperiode ausübte. 2. Landtagspräsident war ebenfalls seit 1949 der ÖVP-Abgeordnete Karl Mühlhauser. Auch er übte sein Amt während der gesamten Wahlperiode aus. Das Amt der 3. Landtagspräsidentin hatte seit dem Juli 1959 Helene Potetz (SPÖ) inne, die im Dezember 1959 erneut in das Amt gewählt wurde.

Vorsitzende des Gemeinderats 
Vorsitzende des Gemeinderats waren während der gesamten Wahlperiode Helene Potetz (SPÖ), Franz Jonas (SPÖ), Franz Hengl (ÖVP), Johannes Lust (ÖVP), Karl Fürstenhofer (SPÖ) und Bruno Marek (SPÖ).

Klubobleute 
Die Funktion des Klubobmanns übernahm in der SPÖ Wilhelm Stemmer. In der ÖVP hatte der 2. Landtagspräsident Karl Mühlhauser das Amt des Klubobmanns inne. Klubobmann der FPÖ war Albert Schmidt.

Landtagsabgeordnete 
Die Mandate wurden bei der Landtagswahl 1964 nach den Bezirkswahlkreisen (1 bis 23) sowie über die Reststimmenliste (RM) vergeben.

Literatur 
 Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.): Der Gemeinderat der Stadt Wien, der Wiener Landtag, der Wiener Stadtsenat, die Wiener Landesregierung 1945–1985.

08